Maassen oder Maaßen ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Maaßen (1857–1929), deutscher Bakteriologe
 Boje Maaßen (* 1939), deutscher Pädagoge und Mitbegründer der Grünen
 Carl Georg von Maassen (1880–1940), deutscher Literaturhistoriker
 Dirk Maassen (* 1970), deutscher Komponist und Pianist
 Dora Maaßen (1894–1973), deutsche Bildhauerin
 Enrico Maaßen (* 1984), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Frans Maassen (* 1965), niederländischer Radrennfahrer
 Friedrich Maassen (1823–1900), deutsch-österreichischer Rechtswissenschaftler und Publizist
 German Hubert Christian Maaßen (1825–1910), deutscher katholischer Pfarrer und Althistoriker
 Hanns Maaßen (1908–1983), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Hans Maaßen (1921–1980), deutscher Fußballspieler
 Hans-Georg Maaßen (* 1962), deutscher Jurist, Politiker (CDU) und ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz
 Hermann Maassen (1915–2008), deutscher Jurist und Staatssekretär
 Jochen Maassen (* 1953), deutscher Eishockeyspieler
 Karl Georg Maaßen (1769–1834), preußischer Politiker
 Karl-Werner Maaßen (1910–?), deutscher SS-Hauptsturmführer und Lagerarzt im KZ Buchenwald
 Lambert Maaßen (1894–1970), deutscher Kommunalpolitiker und Landrat (CDU)
 Martin Maaßen (* 1934), deutscher Politiker (LDPD)
 Martina Maaßen (* 1963), deutsche Politikerin (Grüne)
 Michael Maassen (1942–2002), deutscher Schauspieler
 Nikolaus Maaßen (1888–1967), deutscher Schulleiter und Lehrerverbandsfunktionär
 Peter Maaßen (1913–1988), deutscher Fußballfunktionär
 Sascha Maassen (* 1969), deutscher Rennfahrer
 Theo Maassen (* 1966), niederländischer Comedian
 Theodor Maassen (1817–1886), deutscher Maler
 Werner Maaßen (1920–2009), deutscher Mediziner
 Wilhelm Maaßen (1866–nach 1932), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (Zentrum), MdL Preußen
 Wolfgang Maassen (* 1949), deutscher Philatelist, Chefredakteur und Autor
 Xavier Maassen (* 1980), niederländischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Maasen, Gemeinde in Niedersachsen
 Masen
 Massen (Begriffsklärung)
 Neujahr Maaßen